Hopillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Stipa capensis; o
 el nombre común de la planta Agrostis stolonifera.